Open Firmware – tecnologia hardware per sviluppare firmware indipendente dal sistema operativo
 OxiFuel gas Welding – saldatura ossiacetilenica